Thjazi (Oudnoords: Þjazi) is in de Noordse mythologie een Jötun. Hij is er de koning der Steenreuzen. Hij leefde in Jötunheimr meer bepaald in Þrymheimr. Hij had een dochter genaamd Skaði.

Thjazi was degene die de godin Iðunn ontvoerde, die de appels der jeugd voor de goden bij zich droeg. Zonder die appels begonnen de Æsir snel te verouderen. Maar Loki kwam tussenbeide door haar in een noot te veranderen en haar te redden. Thjazi achtervolgde hem, maar werd door de Asen gedood.

Skadi zou uit zijn op wraak voor de dood van haar vader, maar werd door Odin gesust en mocht een echtgenoot onder de Asen kiezen.

Stamboom 

Noordse mythologie
Reus